Grüne Bank steht für:
 Nachhaltiges Banking
 Kilometerbank der ÖBB